"Bahrainona" (بحريننا; Nuestro Baréin) es el himno nacional de Baréin. Se hicieron dos versiones diferentes con la misma melodía pero con letra diferente. El primero se utilizó desde la independencia del Reino Unido desde 1971 hasta 2002; el segundo ha estado en uso desde el referéndum de enmiendas constitucionales que declaró al gobernante del país, Hamad bin Isa Al Jalifa, como rey de Baréin y al país como un reino. La letra original fue escrita por Mohammad Sodqi Ghajax (1925–2000) luego fue cambiado por Jusef Ghattiah Rimawi. El compositor es desconocido, posiblemente Rimâwi, pero el rearreglo es por Ahmad Gomajri.

Letra

Enlaces externos 

 Fichero MIDI

Referencias 

Barein
Símbolos de Baréin
himno nacional
Barein
himno barein
himno barein